Бенешов може бити:

 Бенешов, град у Чешкој Републици
 Бенешов (Бланско), насеље у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република